Urga kan avse:
Urga (film) (1992) regisserad av Nikita Mikhalkov.
Urga (musikgrupp).

Geografi

Mongoliet 

 Ulaanbaatar, huvudstaden, 
 Urga – äldre namn på Mongoliets huvudstad, se Ulan Bator

Robotskapade Mongolietförgreningar